Ла Луз има више значења:

 Ла Луз, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Луз, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Луз (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Луз (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Луз (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Луз, Пинос Алтос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Луз (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Луз (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Луз (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Луз (Матаморос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Луз (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Луз, Ла Ермита (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Луз, Ла Луз Вијеха (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Луз, Фидел Гарсија Морено (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Луз (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Луз (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Луз, Ел Ринкон (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луз (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Луз (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Луз, Естабло (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Луз (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Луз (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Луз, Ел Брамадеро (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Луз (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Луз, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Луз (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Луз (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Луз (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз, Ел Копете (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз, Ла Кал (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Луз (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Луз (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Луз, Гранха (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Луз (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Луз (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Луз (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Луз (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Луз (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Луз (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Луз (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Луз (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Луз (Пахакуаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Луз, Лос Сабинос (Пахакуаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Луз (Паниндикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Луз (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Луз (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Луз (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Луз (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Луз (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Луз (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Луз, Ел Пуерто (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Луз, Ла Поста (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Луз (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Луз (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Луз (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Луз (Истлан де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Луз (Сан Матео Етлатонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Луз (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Луз (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Луз (Санта Катарина Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Луз (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Луз (Теотонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Луз (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Луз (Тепејавалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Луз, Каризалито (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Луз, Гранха (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Луз (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Луз (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Луз (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Луз (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Луз (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Луз (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Луз (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Луз, Лос Гутијерез (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Луз, Родригез Гајтан (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Луз (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Луз (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Луз (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Луз (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Луз (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Луз (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Луз (Матаморос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Луз, Асијенда де ла Флор (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Луз, Балдемар Рејна (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Луз, Грегорио Елизондо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Луз, Лас Маргаритас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Луз, Сијете Ерманос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Луз, Тибурсио Чапа (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Луз (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Луз (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Луз, Барио (Контла де Хуан Куамази), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Луз (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Луз (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Луз (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Луз (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Луз, Исак Агире (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Луз (Отеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Луз (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Луз, Росендо Агилар (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Луз (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Луз (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Луз (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Луз (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Луз (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику